Jan Borkowski (1524–1584) – sekretarz królewski, prepozyt łęczycki, kanonik poznański i warszawski
 Jan Borkowski – polityk PSL, były poseł na Sejm, wiceminister spraw zagranicznych
 Jan Borkowski – dziennikarz muzyczny, twórca festiwalu Jazz Jamboree
 Jan Borkowski – generał armii carskiej
 Jan Borkowski – historyk dziejów najnowszych
 Jan Borkowski – polski gleboznawca